H-3 kan syfta på

 H-III - en japansk raket
 Halo 3 - ett spel av Bungie Studios, för Xbox 360
 Interstate H-3 - en väg på ön Oahu
 Tritium - en isotop av väte